Stephen Lynch peut notamment faire référence à :
 Stephen Lynch, né en 1971, musicien et comédien américain ;
 Stephen F. Lynch, né en 1955, homme politique américain.